Кристина Кучова (; род. 23 мая 1990 года в Братиславе, Чехословакия) — словацкая теннисистка; бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2007).

Общая информация 
Кристина — младшая из двух дочерей Алёны Кучовой и Йозефа Куча; её сестру зовут Зузана.

Родители привели обеих дочерей в теннис, позже доведя каждую до профессионального статуса. Кристина стала заниматься теннисом в шесть лет в школе отца.

Словачка предпочитает действовать за задней линией; своим лучшим ударом считает форхенд; любимым покрытием — хард.

Спортивная карьера

2014 
Кучова начала год на Международном теннисном турнире в Сиднее, где она проиграла Мисаки Дои. Затем она проиграла в первом раунде квалификации на Открытом чемпионате Австралии Пауле Канье в трёх сетах. Кристина Кучова проиграла в квалификационном матче к Открытому чемпионату Катара Мирьяне Лучич-Барони, а также в Теннисном чемпионате Дубая проиграла Флавии Пеннетте. Ей удалось отобраться на Открытый чемпионат Катовице, а затем обыграть Монику Никулеску со счётом 6-1, 6-1 в первом раунде, но затем проиграла Ализе Корне со счётом 6-3, 4-6, 6-3. Она проиграла в квалификации Открытого чемпионата Франции Ирине Рамьялизон со счётом 1-6, 0-6 и в квалификации Уимблдонского турнира Марине Заневской.

Кристина Кучова вышла в свой первый полуфинал Открытого чемпионата Румынии, победив Анну Шмидлову, Кристину Дину и Данку Ковинич, но проиграла Роберте Винчи со счётом 1-6, 3-6. Она проиграла во втором раунде квалификации турнира Generali Ladies Linz 2014 Анне-Лене Фридзам со счётом 5-7, 0-6 и в первом раунде квалификации в Лиможе Катажине Питер со счётом 2-6, 4-6.

2016 
Кучова не смогла квалифицироваться на Australian Open. Она проиграла в заключительном квалификационном раунде Ван Яфань, несмотря на то, что имела матч-пойнт во втором сете.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (25)

Победы (12) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Словакии
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек